«На высоте культуры» — американский документальный фильм о каннабисе, о его роли в жизни людей, о его вреде и пользе, а также об особенностях мировой наркоторговли и методах борьбы с ней. Фильм неофициально переводился на русский язык студией «Rumble».

В ролях 
 Джо Роган
 Снуп Догг
 Уиз Халифа
 Ричард Брэнсон
 Деннис Ховард Маркс

и многие другие.

Награды 
 Cinéfest Sudbury International Film Festival — премьера фильма.
 Варшавский кинофестиваль (2014) — Best Documentary (номинации).
 AMPIA Awards 2015 — Best Documentary Over 30 Minutes.
 Leo Awards 20015 — Best Feature Length Documentary Program, Best Cinematography in a Documentary Program or Series, and Best Picture Editing in a Documentary Program or Series (номинации).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Документальные фильмы США